Szabó András (18. század vége) filozófus, a marosvásárhelyi református gimnázium könyvtárosa
 Szabó András (1738–1819) kassai püspök
 Szabó András (1871–1957) klasszika-filológus
 Szabó András (1928–2011) jogász, kriminológus, alkotmánybíró, az MTA rendes tagja
 Szabó András (1947) üzletember, a Resonator Kft. alapítója, sportvezető 
 Szabó András, „Saláta” (1951–2021) mérnök, zenész, az Old Boys együttes basszusgitárosa
 Szabó András, „Bundás” (1952) hegedűs, a Gépfolklór együttes vezetője, a Republic-koncertek állandó vendége
 Szabó András (1953) orvos, egyetemi tanár
 Szabó András (1953) designer, múzeumigazgató
 Szabó András (1953) irodalomtörténész, előadóművész
 Szabó András (1954) irodalomtörténész, egyetemi tanár
 Szabó András (1962) labdarúgó, edző
 Szabó András (?) a Magyar Tornaszövetség elnöke
 Szabó András Junior Prima díjas népzenész
 Szabó András "Csuti" üzletember, Kulcsár Edina exférje

Jegyzetek